

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 3 podstawowe
 Piotrówka – część miasta Radom
 Piotrówka – część wsi Świnice Warckie w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Świnice Warckie
 Piotrówka – część wsi Wysoka w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Jordanów
 Piotrówka – część wsi Grabowiec w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Rzeczniów
Piotrówka – część wsi Teodorowo w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Rzekuń
 Piotrówka – wieś w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Jemielnica 
 Piotrówka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Jedlicze 
 Piotrówka – część wsi Pietrusza Wola w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Wojaszówka
 Piotrówka – przysiółek wsi Rzegocin w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Nowy Korczyn
 Piotrówka – część wsi Łoniów-Kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów
 Piotrówka – część wsi Muntowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mrągowo
 Piotrówka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Trzcinica

Miejscowości na Białorusi 
 Piotrówka – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Dokszyce.
 Piotrówka – chutor w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, w sielsowiecie Misiewicze

Inne 
 Piotrówka – grodzisko w Radomiu
 Piotrówka – rzeka w woj. dolnośląskim, na ziemi kłodzkiej, dopływ Białej Lądeckiej
 Pietrówka (także: Piotrówka) – rzeka w woj. śląskim, na Śląsku Cieszyńskim, dopływ Olzy

Zobacz też 
 Piotrowo, Petriwka